Alfieri je lahko: 

Priimek več znanih ljudi
 Agnelo Alfieri, italijanski rimskokatoliški škof
 Dino Alfieri, italijanski general
 Frederick John Alfieri, britanski general
 Giovanni Battista Alfieri, italijanski rimskokatoliški škof
 Martino Alfieri, italijanski rimskokatoliški nadškof
 Vittorio Alfieri, italijanski pesnik in dramatik

Osebno ime
 Alfieri Maserati, italijanski dirkač in avtomobilski inženir